Andrew Johnson (1808-1875), 17º presidente degli Stati Uniti
 Andy Johnson (n. 1981), calciatore inglese
 Andrew James Johnson (n. 1974), calciatore gallese
 Andy Johnson (1932-2002), cestista statunitense